Le arpie sono figure della mitologia greca, metà donna e metà uccello. I significati derivati includono:

Le arpie, una razza dell'universo di Warcraft
Arpia, figura dell'araldica;
Arpia, nome comune di alcune farfalle del genere Cerura;
Arpia, nome comune di un uccello rapace
Arpia, genere di un pipistrello della famiglia degli  pteropidi (chirotteri).
Arpia, metaforicamente, una donna brutta, bisbetica e malvagia.
Arpia isola dello Ionio, rifugio delle arpie.